Transnet Freight Rail  — южноафриканская железнодорожная транспортная компания, ранее известная как Spoornet.

Она была частью Администрации железных дорог  и гаваней Южной Африки, контролируемой государством организации, в которой заняты сотни тысяч людей на протяжении десятилетий первой половины 20-го века, ранее была известна под инициалами САР&H.
Головной офис находится в здании Inyanda House в пригороде Йоханнесбурга Parktown.

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Южно-Африканской Республике

Железнодорожные компании
Железнодорожный транспорт ЮАР
Компании ЮАР
Колея 610 мм
Колея 1067 мм